Otter Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Otter Township (Arkansas)
 Otter Township (Iowa)
 Otter Township (Kansas)
 Otter Township (Ellis County, Oklahoma)
 Otter Township (Garfield County, Oklahoma)
 Otter Township (Harper County, Oklahoma)
 Otter Township (Kingfisher County, Oklahoma)

Siehe auch:
 Otter Creek Township